Johan van Vogelsanck III, ook wel Johan van Vogelsanck Peterssoen, (1538 - 1603) was een Zuid-Nederlands politicus. Hij was vanaf 1569 schepen van Venlo, peijburgemeester in 1577, in 1586, 1594 en 1597 regerend burgemeester in 1586 en geneesheer van beroep.

Hij was het neefje van Johan van Vogelsanck junior en kleinzoon van Johan van Vogelsanck senior. Met zijn echtgenote Grietgen Ingenhuys woonde hij in het monumentale huis Vogelsanck-Boener aan de Grote Kerkstraat, dat later bekend werd als Huize Schreurs. Het echtpaar kreeg vier dochters.

Burgemeester van Venlo
Nederlands medicus
Wethouder van Venlo
Zuid-Nederlands burgemeester (voor 1830)
Persoon in de Nederlanden in de 16e eeuw